gęśle – dawny instrument muzyczny
 Gęśle – skała w Pieninach Spiskich
 Gęśle – szczyt w woj. jeleniogórskim